Dominion Motors steht für:

 Dominion Motors (1910), kanadischer Fahrzeughersteller aus Walkerville, Marke Dominion
 Dominion Motors (1931), kanadischer Fahrzeughersteller aus Leaside, Marke Frontenac
 Dominion Motor Car, kanadischer Fahrzeughersteller aus Coldbrook, Marke Dominion